Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди женщин 2013 прошёл в Минске с 25 июня по 3 июля по круговой системе.  В финале приняли участие 9 спортсменок, 3 из них имели звание международного мастера и 1 звание мастера ФМЖД. Контроль времени — 45 минут на партию + 15 секунд на ход.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2013 год в шашках
Июнь 2013 года
Июль 2013 года
Спорт в Белоруссии в 2013 году
Спортивные соревнования в Минске